Садр ад-ди́н Абу́ Та́хир А́хмад ибн Муха́ммад аль-Исфахани, известный как аль-Ха́физ ас-Силафи́ () и Абу́ Та́хир ас-Силафи́ (; 1085, Исфахан, Персия — 1180, Александрия, Египет) — исламский богослов, хадисовед, шафиитский правовед.

Биография 
Его полное имя: аль-Хафиз Садр ад-дин Абу Тахир Ахмад ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Ибрахим (Силафа) аль-Исфахани аль-Джарвани аль-Искандарани. Он родился в Исфахане в  году (или , ,  г.) и умер 5 раби ас-сани 576 г. х. (28 августа 1180 года) в Александрии. Абу Са‘д ас-Сам‘ани даёт сокращённую генеалогию его имени, упоминая Силафа в качестве прозвища его деда Мухаммада ибн Ибрахима. Следует отметить, что он иногда подписывался как Ахмадом ибн Мухаммед ибн Силафа, иногда как Ахмад ибн Мухаммад ибн Ибрахим. По разным версиям, он умер в 98 или 106 лет; в любом случае он относится к числу долгожителей, но также является одним из «обновителей» (муджаддидов) вместе с аль-Газали.

По некоторым данным, ас-Силафа было прозвищем его прапрадеда Ибрахима. Это слово в переводе с персидского означает «человек с тремя губами» (си — «три», лаби — «губа»), так как у него была расщелина на губе, о чём сообщает Абу Тахир. По другой версии, также со слов самого Абу Тахира, его дедушка и бабушка предположительно принадлежали клану бану Силафа, племени химьяритов. Существует также версия, согласно которой это прозвище произошло от квартала Исфахана, известного как Силафа. Ас-Силафи также называют его внука, традиционалиста (хадисоведа) Абу аль-Касима Абд ар-Рахмана ибн аль-Хасиба Макки ат-Тарабулуси аль-Искандарани. Сообщается, что хадисовед Абу Джа‘фар ас-Сайдалани (ум. ) также имел прозвище ас-Силафи, потому что оно принадлежало его деду Силафе.

Дедушка Абу Тахира был суфием, учеником ас-Сайида аз-Захида Абу Хашима аль-‘Аляви; его отец, со своей стороны, был известным хадисоведом, учеником Ибн аль-Туюри (ум. ), а также одним из учителей Абу Тахира в Багдаде. Тот факт, что он родился в Исфахане должно было благотворно сказаться на его судьбе великого хадисоведа, которым стал Абу Тахир, так как в этом городе много долгожителей, и, следовательно, наименьшее возможное число для передатчиков в цепи. Кроме того, жители Исфахана имеют ярко выраженный интерес к прослушиванию (сама‘) хадисов, а в самом городе была резиденция великого сельджукского султана Малик-шаха, который даже основал там медресе.

Его первым учителем по хадисоведению был Ризкуллаху ат-Тамими аль-Багдади аль-Ханбали (ум. ). Он также посещал занятия других учёных Исфахана, в том числе аль-Касима ибн аль-Фадля ас-Сакафи. Там же он получил знания по чтению Курана. Своим образованием он был обязан своему отцу (ум. ), с которым он совершил паломничество в  году. Сообщается, что число учителей, чьи занятия он посещал в Исфахане, превысило шесть сотен. Он также составил словарь своих учителей в этом городе, озаглавленный «Му‘джам ас-сафар/Му‘джам Исфахан/ас-Салифа аль-Исфаханийя»; аз-Захаби многократно цитирует эту (потерянную) работу, а также заимствует её без
упоминания.

Паломничество было для него возможностью получить знания, познакомившись с учителями Мекки и Медины; с той же цель он посетил Куфу и Багдаде, где он оставался до  года. Именно там он посещал занятия по праву (фикху), проводимые ведущими шафиитами Низамийи: Илькия ат-Табари (ум. ), Абу Бакр аш-Шаши (ум. ), Абу Закарийя аль-Тибризи (ум. ) и Али аль-Фасихи (ум. ), а также занятия Ибн Фахира (ум. ) по арабскому языку и литературе (адаб). В том же году он отправился в Басру и затем в Васит. Посетил Дербент, где учился у Абу Бакра ад-Дарбанди. В  году он был в Дамаске, где он оставался в течение некоторого времени. Именно там он столкнулся Ибн аль-Акфани (ум. ) и составил резюме на Китаб Макарим аль-Ахляк аль-Хараити. Аз-Захаби составил огромный список учителей, включая женщин, у которых он получал знания. Список его учеников, особенно в Александрии, не менее впечатляющий.

В  году он отправился в Тир под Александрией, где он поселился и оставался до своей смерти, в течение шестидесяти пяти лет, и это не только по просьбе учёных этого города, но и потому что он женился на богатой местной женщине Ситт аль-Ахль бинт аль-Халвани ( г.), которая отдала своё состояние в его распоряжение. У них родилась дочь Хадиджа (ум. ), которая вышла замуж за учёного Абу-ль-Харама Макки ибн Абду-р-Рахмана ат-Трабулси. Кроме того, Ибн Саллар аль-‘Адиль построили школу и религиозное учреждение от его имени. Выбор Александрии был важным, поскольку там он мог встретиться с мусульманскими интеллектуалами Востока и Запада, например, ат-Туджиби из Тлемсена (ум. ), который, согласно его предсказанию, должен был стать главный хадисоведов Магриба. Он покинул Александрию только один раз для поездки в Каир в  году (хотя, согласно другому источнику, он находился там с  по  год). Его библиотека была впечатляющей, так как он вложил всю свою собственность в приобретение литературы, но после его смерти было обнаружено, что эти тома были серьёзно повреждены влажностью Александрии. В Александрии Абу Тахир ас-Силафи подготовил множество учеников, среди которых были многие представители будущей политической элиты Айюбидского султаната: основатель государства Салах ад-Дин, аль-Азиз и аль-Афдаль, сыновья и преемники Салах ад-дина, его брат аль-Адиль и племянник Умар, а также визирь султаната ас-Сахиб ибн Шукр, канцлер (катиб) , начальник почтовой службы (диван аль-ишта) Яхья ибн Мансур аль-Джаррах, занимавший множество позиций, включая начальника департамента религиозных сборов (диван аль-Авка), Абу-ль-Касим Хамза ибн Аби аль-Хасан Усман аль-Макзуми и начальник армейского ведомства .

Его выдающееся положение как великого традиционалиста (хафиза) демонстрируется, в частности, бесчисленными брошюрами, сборниками хадисов, иногда называемые аль-Аджза ас-Силафийят или ас-Силафийят. Они были созданы на основе источников багдадцев, таких как аль-Анмати (ум. ), ат-Туюри и другие. Как и многие другие учёные, он посвятил сборник хадис ар-Рахма («Хадисы милосердия»).

Среди его многочисленных работ — «Му‘джам ас-сафар» («Словарь путешествий») — биографический словарь, охватывающий период с  по  годы. Этот труд можно рассматривать как сборник интеллектуальной жизни поздней Фатимидской Александрии.

Примечания

Литература 
 
 
 Ma ‘rūf, B. A. Mu‘jam al-safar li-Abī Ṭāhir al-Silafī. al-Mawrid, 8 (1979): pp. 379—383
 Rizzitano, U. Akhbār ‘an ba‘ḍ muslimī ṣiqilliya alladhīna tarjama la-hum Abū Ṭāhir al-Silafī // Annals of the Faculty of Arts, Uni. Of ‘Ayn Shams, 3 (1955): pp. 49-112
 Ṣāliḥ, Ḥ. The life and times of al-Ḥāfiẓ Abū Ṭāhir al-Silafī accompanied by a critical edition of part of the author’s Mu‘jam al-safar. PhD thesis, Univ. of Cambridge, 1972
 Zaman, S.M. Abū Ṭāhir al-Silafī al-Iṣbahānī. His life and works with an analytical study of his Mu‘jam al-safar. PhD thesis, Harvard Univ., Cambridge (Mass.), 1968

Хадисоведы
Шафииты